Джереми Кимбэлл (родился 1.03.1991 г.) — американский боец ММА, выступающий в полутяжелом весе Ultimate Fighting Championship.

Кимбэлл начал тренироваться, когда ему было 8 лет, так как его отец был тренером по ММА. Кимбэлл обладает титулом Fight to Win MMA, PFC MMA и FFC.

Любимой борцовской техникой бойца является граунд-энд-паунд.

Кимбэлл является профессиональным бойцом ММА с 2010-го года.  В его активе победы над такими бойцами, как Томми Спир, Дрю Макфедрис, Чиди Нжокуани и Кит Берри. Последний раз он проигрывал Крису Камоцци в 2014 м году.

Рекорд Кимбэлла по любителям 3-1.

Боец дебютировал в UFC на турнире UFC on FOX 23: Shevchenko vs. Peña в январе 2017го года, и проиграл техническим нокаутом Маркосу Рожерио де Лиме.

Статистика

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств США